Miejscowości w Polsce 
 Rabędy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Troszyn 
 Rabędy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń
 Rabędy – niestandaryzowana nazwa przysiółka wsi Kobylin w województwie mazowieckim, w powiecie ostrołęckim, w gminie Goworowo